Gumpenbach ist ein Gewässername:

 Gumpenbach (Bockstallbach), (indirekter?) linker Zufluss des Kenzenbachs (Oberlauf des Bockstallbachs, zum Lobentalbach) in der Gemeinde Halblech, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Gumpenbach (Enns), rechter Zufluss von der Moderspitze der Enns bei Ruperting, Gemeinde Haus, Bezirk Liezen, Steiermark
 Gumpenbach (Holzbach), rechter Zufluss in Kornwestheim des dort noch Gänsbach genannten Holzbachs (zum Neckar bei Aldingen), beide Orte im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Gumpenbach (Ladenbach), linker Zufluss vom Grobriedel des Ladenbachs (zum Taugl, zum Hintersee) bei Hintersee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Gumpenbach (Moosgraben), linker Zufluss des Moosgrabens (zur Zusam) bei Auchsesheim, Donauwörth, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Gumpenbach (Rißbach), linker Zufluss von der Gumpenspitze des dort noch Enger-Grund-Bach genannten Rißbachs (zur Isar) bei Eng, Marktgemeinde Vomp, Bezirk Schwaz, Tirol
 Gumpenbach (Weerbach), linker Zufluss von der Roten Wand des Weerbachs bei Kolsassberg, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Gumpengraben